Azalia bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Azalia (Indiana)
 Azalia (Michigan)

Sonstiges:
 Intels Codename von Intel High Definition Audio

Siehe auch:
 Azalea